Золотая подкова:
 Золотая подкова — туристический маршрут на западе Украины.
 Золотая подкова — российский спортивный приз.
 Золотая подкова — лотерея от Столото.
 Золотая подкова — мультфильм, режиссер Степан Галстян, 1984.

См. также 
 Голден-Хорсшу (Золотая подкова) — городская агломерация Торонто.